Enginyer agrònom, per a la professió sobre l'agronomia.
 Agrònom, per als magistrats de l'antiga Grècia.